

Медовлендс — місто, штат Міннесота
 Медовлендс — переписна місцевість, штат Пенсільванія